Wierni świeccy
 Elendili (Wierni) – fikcyjne stronnictwo ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia